Натуральне число 1300
 1300 рік до нашої ери
 1300 рік нашої ери